Het WTA-tennistoernooi van Bol (officieel Croatian Bol Ladies Open) van 2001 vond plaats van maandag 30 april tot en met zondag 6 mei 2001 in de Kroatische plaats Bol. Het was de achtste editie van het toer­nooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Tina Pisnik verloor in de kwartfinale van latere winnares Ángeles Montolio.

Het eerste reekshoofd, Belgische Kim Clijsters, bereikte de halve finale – daarin werd zij uitge­scha­keld door Mariana Díaz Oliva.

De als derde geplaatste Ángeles Montolio uit Spanje won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de ongeplaatste Argentijnse Mariana Díaz Oliva in drie sets.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Julie Halard-Decugis en Corina Morariu hadden zich niet samen voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven, Corina Morariu nam deel aan de zijde van Ai Sugiyama maar zij sneuvelden als eerste reekshoofd al in de tweede ronde.

Het als derde geplaatste duo María José Martínez Sánchez en Anabel Medina Garrigues won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het koppel Nadja Petrova en Tina Pisnik in twee sets.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Bol 2001
Bol